Доллєжаль (, ) — чеське прізвище.

Відомі носії 
 Доллєжаль Володимир Антонович (1898—?) — радянський інженер-конструктор авіаційних моторів.
 Доллєжаль Микола Антонович (1899—2000) — радянський учений-енергетик, конструктор ядерних реакторів, професор.

Подібні прізвища 
 Долежал

Чеські прізвища